Чемпионат Дании по шахматам 1991 проходил в Люнгбю.

Таблица

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1991
 DM-Omkamp 1991

Чемпионаты Дании по шахматам
1991 год в шахматах
Спорт в Дании в 1991 году